Antonin Rolland, Frans wielrenner
Elohim Rolland, Frans voetballer
Henri Rolland, Belgisch senator
Jean Rolland, Belgisch senator
Jean-Christophe Rolland, Frans roeier
Kevin Rolland, Frans freestyleskiër
Marion Rolland, Frans alpineskiër
Michel Rolland, Frans oenoloog
Pierre Rolland (wielrenner), Frans wielrenner
Pierre-Alexis Rolland, Belgisch golfer
Romain Rolland, Frans schrijver